Perdita peut désigner

Prénom

Personnes réelles 

 Perdita Felicien

Personnages de fiction 

 Perdita, fille d'Hermione dans Le Conte d'hiver de William Shakespeare
 Perdita, chienne des 101 Dalmatiens
 Perdita Durango, héroïne éponyme du film américano-mexicain réalisé par Álex de la Iglesia, sorti en 1997.

Autres usages

Astronomie 

 Perdita, satellite naturel de la planète Uranus.

Biologie 

 Elodina perdita, espèce de lépidoptères de la famille des Pieridae ;
 Perdita, genre d'hyménoptères de la famille des Andrenidae